Emmanuelle Antille (1972-), Zwitserse filmregisseuse
 Gabrielle Antille Gaillard (1944-), Zwitserse econome en hooglerares

Zwitserse achternaam